Reo är ett släkte av spindlar. Reo ingår i familjen kaparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaparspindlar